Shining Star (Earth, Wind & Fire) - single van Earth, Wind & Fire
 Shining Star (INXS) - single van INXS
 Shining Star (9nine)- single van 9nine
 Shining Star (Supernova) - single van Supernova
 Shining Star (Stephen Schlaks) - album van Stephen Schlaks
 Shining Star (Yui Sakakibara) - single van Yui Sakakibara
 Shining Star (Nami Tamaki) - single van Nami Tamaki
 Shining Star (Fish Leong) - album van Fish Leong
 Shining Star (The Manhattans) - single van The Manhattans